Mazahua (volk), een volk in Mexico
Mazahua (taal), de taal van dat volk